Jan Kazanowski – starosta feliński w 1590 roku
 Jan Kazanowski (zm. 1591) – sędzia ziemski łukowski, podsędek łukowski
 Jan Dominik Kazanowski – starosta łukowski w 1636 roku, dworzanin królewski
 Jan Bartłomiej Kazanowski (zm. 1657) – starosta łukowski, konfederat tyszowiecki